Сен-Панталеон — название нескольких населённых пунктов во Франции.

 Сен-Панталеон () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Сен-Панталеон () — коммуна во французском департаменте Ло.
 Сен-Панталеон () — коммуна во французском департаменте Сона и Луара, ныне ассоциирована с Отён.